Шамо Ігор Наумович — український композитор єврейського походження.
 Китайська назва піщаних масивів. Аналог ергів